Albert Johansson kan syfta på:

 Albert Johansson (1887–1956), svensk skådespelare
 Albert Johansson (1888-1965), politiker och journalist, känd under sin pseudonym: A. J. Smålan
 Albert Johansson (1926–1998), svensk konstnär
 Albert Johansson, svensk ishockeyspelare